

Добешув — село в гміні Павловічкі Кендзежинсько-Козельського повіту Опольського воєводства
 Добешув — село в гміні Ґлубчице Ґлубчицького повіту Опольського воєводства